Аматлан има више значења:

 Аматлан (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аматлан (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аматлан (Зокијапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аматлан (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аматлан (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику